Гонсалу ду Лагу Потнеш Эштевеш (; родился 27 февраля 2004, Аркуш-ди-Валдевеш) — португальский футболист,  правый защитник клуба «Спортинг».

Клубная карьера 
Уроженец Аркуш-ди-Валдевеша, Гонсалу является воспитанником футбольной академии «Порту». Летом 2021 года перешёл в «Спортинг». 22 августа 2021 года дебютировал за «Спортинг B», резервную команду «Спортинга». 7 октября 2021 года был включён в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола», рождённых в 2004 году, составленный британской газетой «Гардиан». 15 октября 2021 года дебютировал в основном составе «Спортинга» в матче Кубка Португалии против «Белененсеша». 7 декабря 2021 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в матче группового этапа против «Аякса».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Португалии до 16, до 18 и до 19 лет.

Личная жизнь 
Гонсалу — младший брат футболиста Томаша Эштевеша.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Спортинга»
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон